Торрелара () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,40 км². Население — 28 человек (на 2010 год). Муниципалитет расположен на расстоянии около 200 км к северу от Мадрида, 24 км к юго-востоку от Бургоса. Глава муниципалитета — Рубен Гонсалес Ластра.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса